Павильон «Культура» — 66-й павильон ВДНХ, построенный в 1954 году как павильон «Узбекская ССР». Название «Культура» получил в 1964 году.

История 
Павильон был построен в 1951—1954 годах по проекту архитектора Стефана Полупанова в стиле сталинского ампира с мотивами узбекского национального зодчества. Его возвели на месте разобранного к тому моменту довоенного павильона Узбекской ССР, построенного тем же архитектором в 1939 году. Здание белого цвета, в плане представляет собой букву П и обращено двором к парадному входу. Боковые фасады украшены колоннадами и лепниной с мотивами традиционного узбекского декоративно-прикладного искусства, объединённого с советской символикой, а также растительными орнаментами, имитирующими хлопок. По центру установлена ротонда на тонких колоннах в национальном стиле, по высоте превосходящая павильон. Внутри, а также с двух сторон от ротонды расположены фонтаны. На фасаде по бокам от главного входа размещались панно, посвящённые гидротехническим сооружениям Узбекской ССР — Большому Ферганскому каналу и Чирчик-Бозсуйскому каскаду ГЭС. До настоящего времени они не сохранились.

Экспозиция Узбекской ССР состояла из нескольких разделов, посвящённых различным отраслям хозяйства республики: хлопководству, каракулеводству, шелководству, садоводству, виноградарству, животноводству, сельскохозяйственным культурам и Каракалпакской АССР. Около заднего фасада располагался магазин «Узбеквино» и ресторан «Узбекская чайхана». В 1966 году тематика павильона была изменена, и он получил название «Культура», став площадкой для выставок советского искусства и концертов.

В постсоветские годы павильон длительное время использовался как торговое пространство. В 2010-е годы была проведена его реконструкция, после окончания которой в 2016 году павильон был передан в аренду государственному музейно-выставочному центру «Росизо», который открыл в павильоне пространство для культурных мероприятий различной направленности.

Галерея

Примечания

Литература 
 Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (1939; Москва). Павильон «Узбекская ССР»: путеводитель.  / Всесоюз. с.-х. выставка. — М.: ОГИЗ; Сельхозгиз, 1939. — 62 с.: ил.

Ссылки 
 Павильон «Культура» («Узбекская ССР») на официальном сайте ВДНХ 

Павильоны ВДНХ
Здания и сооружения, построенные в 1954 году в Москве